La saison 1982-83 est la  du championnat de Suède de hockey sur glace sous le nom d'Elitserien.

Tableau 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Play-off

Voir aussi 

1982-1983
Suède 1982-1983
Suède 1982-1983
Sport en Suède en 1982
Sport en Suède en 1983